Penetration (lat. penetrare „eindringen, durchdringen“) steht für:
 Penetration (Militärtechnik), in der Militärtechnik das Eindringen von Projektilen in Panzerungen
 Penetration (Band), eine britische Punkband
 Penetration (Pharmakologie), in der Pharmakologie das Eindringen von Stoffen in Zellen oder Gewebe
 Penetration (Medizin), in der Medizin das Eindringen von Gegenständen, Keimen, Tumoren, Körperteilen generell in den Körper und innerhalb des Körpers in Nachbarorgane und -regionen
 Penetration (Technik), in der Technik das Eindringen eines geometrisch und stofflich definierten Fremdkörpers in eine halbfeste Masse oder eines Werkzeugs durch ein Hindernis
 Penetriertes System, in der Politikwissenschaft ein Staat, der durch einen anderen stark beeinflusst wird
 Beim Gießen das Eindringen der Schmelze in den Formsand, siehe Gießbarkeit#Penetrationsneigung
 einen Kennwert von Abscheide- und Trennverfahren, siehe Abscheidegrad #Definition

Der Begriff steht im weiteren Sinn für:
 das Eindringen in eine Körperöffnung zu sexuellen Zwecken, siehe Geschlechtsverkehr 
 Penetrationstest (Informatik), Sicherheitsanalyse eines Systems (Rechner, Netzwerke) mittels eines Tests
 Penetrationsstrategie, ein neues Produkt mit sehr geringem Preis in den Markt einführen
 Einbringen von DNA in eine Zelle bzw. ein Bakterium durch Viren
 Eindringen eines Spermiums in die Eizelle und Durchstoßung der Zona pellucida
 instationäre Diffusion eines Stoffes über eine Phasengrenzfläche, siehe Stoffaustausch
 Unterwandern oder Einschleichen in eine gegnerische Organisation, siehe Maulwurf (Agent)

Siehe auch:

 Penetranz